Емон — річка на півдні Швеції.
 Емон — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.